Ormen Lange (gasveld) - gasveld van Noorwegen
 Ormen Lange (drakar) - langschip van Olaf Tryggvason verloren gegaan bij de Slag bij Svolder
 Ormurin Langi - ballade van in het Faeröers dat de Slag bij Svolder bezingt
 Ormen Lange (bus) - Noorse oplegger-bus